Il Supersport World Series 1998 è la seconda e ultima edizione del Supersport World Series. A partire dall'anno successivo viene riconosciuto dalla FIM con la denominazione di campionato mondiale Supersport. La stagione è iniziata il 13 aprile a Donington ed è terminata il 6 settembre ad Assen.

Vincitore del campionato piloti è stato Fabrizio Pirovano con la Suzuki GSX-R 600 del team Alstare Corona, con cinque vittorie e due podi, mentre il campionato costruttori è stato vinto dalla Suzuki.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti
fonti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori 

|}

Note

Collegamenti esterni 
 

1998
Supersport